Miejscowości w USA:
 Greensboro – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Hale
 Greensboro – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Gadsden
 Greensboro – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Greene
 Greensboro – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Greensboro – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Caroline
 Greensboro – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Greensboro – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Greensboro – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Greensboro – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans

Gminy w USA:
 Greensboro (ang. Greensboro Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Greensboro (ang. Greensboro Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans